Спеси́вцев — русская фамилия (женская форма — ). Известные носители:

 Спесивцев, Александр Николаевич (род. 1970) — советский и российский серийный убийца и каннибал.
 Спесивцев, Анатолий Фёдорович (1955—2020) — писатель.
 Спесивцев, Вячеслав Семёнович (род. 1943) — российский театральный деятель.
 Спесивцев, Павел Николаевич (1866—1938) — лесной энтомолог, доктор наук, приват-доцент.

См. также